Esquerda e direita (política)
 Direção relativa — em relação a um observador (como uma curva à direita, o jogador à sua esquerda)
 Lateralidade — uso preferencial de um dos lados do corpo